55-я брига́да — название нескольких воинских формирований:

 55-я стрелковая бригада (1-го формирования) — воинская часть РККА СССР (Западный фронт: 26.11.1941-21.04.1942)
 55-я стрелковая бригада (2-го формирования) — воинская часть РККА СССР (Ленинградский фронт: 11.08.1942-04.09.1943)
 55-я механизированная бригада
 55-я танковая бригада
 55-я гвардейская танковая бригада
 55-я отдельная мотострелковая бригада — российская горная бригада ВС РФ
 55-я Арабская бригада
 55-я бригада тылового обеспечения армии США
 55-я воздушно-десантная бригада иранской армии
 55-я индийская бригада — подразделение Британской Индийской армии в Первой мировой войне.
 55-я индийская пехотная бригада — подразделение Британской Индийской армии во Второй мировой войне.
 55-я пехотная бригада (Великобритания)
 55-я тяжёлая бригадная боевая группа Армии Национальной гвардии США.